Por Broadway pode estar à procura de:
 Broadway, uma avenida da cidade de Nova Iorque, Estados Unidos
 Broadway (Carolina do Norte)
 Broadway (Virgínia)
 Teatro Broadway
 Broadway (microprocessador), microprocessador do Wii
 Broadway Video, empresa produtora de séries televisivas.

Broadway